Go Chase Yourself – film del 1938 diretto da Edward F. Cline
Go Chase Yourself – film del 1948 diretto da Jules White